Sabo puede referirse a:
 Sabo, personaje ficticio del manga y anime One Piece.
 David "Dave" Michael Sabo 
 Jean-Philippe Sabo